Schilder kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Alfred Schilder
 Maria Schilder

Robotskapade auktorsförkortningar